Sadamune ist der Familienname folgender Personen:

 Sadamune (Schwertschmied), 14. Jahrhundert
 Kentarō Sadamune, japanischer Eishockey-Spieler